Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Hockenheimring el 4 d'agost del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Teo Fabi 1' 17. 429

 Volta ràpida: Niki Lauda 1' 22. 806 (a la volta 53)

Alemanya
1985